realizator dźwięku – tytuł zawodowy
 realizator filmu wideo (wideofilmowiec) – tytuł zawodowy
 realizator programów radiowych
 realizator programów telewizyjnych – tytuł zawodowy
 realizator rekonstrukcji dźwięku – tytuł zawodowy
 realizator światła – tytuł zawodowy